Disa (legendarische figuur), de heldin uit een Zweedse legende
 Disa (motorfiets), een Deens merk van motorfietsen
 Disa (geslacht), een geslacht uit de orchideeënfamilie